Агадір — місто в Марокко
 Агадір — провінція Марокко
 Агадір (аеропорт) — обслуговує місто Агадір